Czarne skrzydła – powieść Juliusza Kaden-Bandrowskiego
 Czarne skrzydła – polski film z 1962 roku, w reżyserii Ewy i Czesława Petelskich